Улица Екаба () — улица в некоторых населённых пунктах Латвии.

 Улица Екаба — улица в Адажи
 Улица Екаба — улица в Баложи
 Улица Екаба — улица в Вентспилсе
 Улица Екаба — улица в Екабпилсе
 Улица Екаба — улица в Елгаве
 Улица Екаба — улица в Риге
 Улица Екаба — улица в Салдусе
 Улица Екаба — улица в Цесисе
 Улица Екаба — улица в Энгуре
 Улица Екаба — улица в Юрмале